Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1897 war ein Tenniswettbewerb in London.

Der Herausforderer Reginald Doherty besiegte in der Challenge Round den Titelverteidiger Harold Mahony.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 252.

Herreneinzel
1897